Manson es un apellido de origen escocés, que puede estar referido o vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Bruce Manson (1956-), jugador de tenis estadounidense.
 Charles Manson (1934-2017), conocido criminal estadounidense, fundador y líder de "La Familia", grupo que perpetró varios asesinatos, entre ellos, el macabro asesinato de Sharon Tate.
 Charly Manson (1975-), seudónimo de Jesús Luna Pozos, luchador profesional mexicano, más conocido por su nombre profesional en el ring.
 Marilyn Manson (1969-), seudónimo de Brian Hugh Warner, compositor, cantante, actor, escritor, pintor, y director de cine estadounidense, conocido por su personalidad e imagen controvertidas.
 Shirley Manson (1966-), también conocida como Shirley Ann Manson, cantante de rock alternativo, vocalista de la banda 'Garbage', y también actriz y modelo escocesa.

Música 
 Marilyn Manson, banda de rock industrial constituida en 1989.